Карачан — многозначный термин, топоним.

Персоналии 
 Карачан, Ева Романовна (1920—2000) — колхозница, Герой Социалистического Труда.
 Карачан, Иван Рафаилович (1868—1942) — генерал-майор Российской императорской армии, военспец.

Реки 
 Карачан — река в Воронежской и Тамбовской областях России.
 Сухой Карачан (нижний приток Карачана) — река в Воронежской и Тамбовской областях России.
 Сухой Карачан (верхний приток Карачана)

Населённые пункты 
 Верхний Карачан — село в Грибановском районе Воронежской области.
 Средний Карачан — село в Грибановском районе Воронежской области.
 Нижний Карачан — село в Грибановском районе Воронежской области.

Станции 
 Карачан — станция Юго-Восточной железной дороги.

См. также 
 Верхнекарачанское сельское поселение
 Нижнекарачанское сельское поселение
 Карачановский